Bruzzone è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Bruson, Brusone, Brusoni, Bruzone.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente ligure, è tipico delle zone del genovese, del savonese e dell'alessandrino. È il quinto cognome per diffusione in Liguria, quarto in provincia di Savona.

Probabilmente deriva dal nome medioevale Bruzzo, derivato del cognomen latino Brutus; in alternativa potrebbe un riferimento a toponimi quali Castello Bruzzo o riferimenti al bruzzo, ricotta tipica di Imperia.

In Italia conta circa 1477 presenze.

In Liguria è presente anche nelle varianti Brusone e Bruzone, mentre le altre varianti Brusoni e Bruson sono rispettivamente milano-pavese e padovano-veneziana.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani